Hopscotch bezeichnet:
 Himmel und Hölle (Hüpfspiel), englischer Name des Spiels, sowie davon abgeleitet unter anderem:
 Rayuela, englischer Titel des Romans (1963)
 Agentenpoker, US-amerikanischer Film (1980)